La Nationalliga A 1996/97 fue la 100.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Temporada regular

Grupo por el título

Grupo por el ascenso/descenso

Referencias 
 RSSSF

1997
Fútbol en 1996
Fútbol en 1997
Suiza en 1996
Suiza en 1997